Кургановка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кургановка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Кургановка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кургановка — деревня в Красногорском районе Брянской области.
 Кургановка — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Кургановка — деревня в Каменском районе Пензенской области.
 Кургановка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднена в 2003 г.

Украина 
 Кургановка — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.